

Patronyme 

 Achille Huart Hamoir, (1841-1913), un ancien bourgmestre de Schaerbeek ;
 Irène Hamoir (1906-1994), une poétesse et romancière belge ;

 René Louis Hamoir (1812-1881), un homme politique français.

Pseudonyme 

 Jean Malter (?-1805), un danseur et directeur de théâtre.

Toponyme 

 Hamoir, une commune de Belgique :
 Avenue Huart Hamoir, une voie  de Bruxelles.